Tempeste sull'Asia (Potomok Chingis-Khana) – film diretto da Vsevolod Pudovkin (1928)
Tempeste sull'Asia (War Correspondent) – film diretto da Paul Sloane (1932)